Grann Rivyè di Nò kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de la Grande Rivière du Nord, arrondissement, 
 Grande Rivière du Nord (kommun), 
 Grande Rivière du Nord (ort),